Соре — власна назва.

Топоніми

Соре (Португалія)

Соре (Франція)